Кизюн — фамилия. Известные носители:

 Кизюн, Николай Фадеевич (род. 1928) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Кизюн, Пётр Кондратьевич (1917—1979) — Герой Советского Союза.
 Кизюн, Сергей Николаевич (род. 1956) — российский военачальник, генерал-полковник.